Korzekwin – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki
 Korzekwin – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Szczytniki